Ламбиновице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нысский повят, Опольское воеводство. Население — 8264 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Белице
 Будзешовице
 Дрогошув
 Ясеница-Дольна
 Лясоцице
 Ламбиновице
 Малежовице-Вельке
 Маньковице
 Пёнтковице
 Совин
 Шадурчице
 Вежбе
 Окопы
 Бардно
 Двожиско

Соседние гмины 
 Гмина Корфантув
 Гмина Немодлин
 Гмина Ныса
 Гмина Пакославице
 Гмина Скорошице
 Гмина Туловице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Нысский повет